Nazwą twierdzenie Stone’a określa się kilka twierdzeń różnych autorów:

Marshall Harvey Stone:
 Twierdzenie Stone’a-Weierstrassa (o jednostajnej aproksymacji funkcji ciągłych na przestrzeni zwartej)
 Twierdzenie Stone’a o reprezentacji algebr Boole’a
 Twierdzenie Banacha-Stone’a (o izomorfizmie przestrzeni funkcji ciągłych)
 Twierdzenie Birkhoffa-Stone’a (o reprezentacji krat rozdzielnych)
 Twierdzenie Stone’a-von Neumanna (o jednoznaczności związków komutacyjnych samosprzężonych operatorów w przestrzeni Hilberta)

Arthur Harold Stone:
 Twierdzenie Stone’a (o przestrzeniach metryzowalnych)
 Twierdzenie Hanai-Mority-Stone’a (o przekształceniach domkniętych przestrzeni metryzowalnych)

Stone’a